Kisseliov, Kisselev (masculin ; en ) ou Kisseliova, Kisseleva (féminin ; en ), parfois francisé en Kisseleff (transcription désuète), est un patronyme russe dérivé du mot  (« kissel »). Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Kisseliov, peintre paysagiste russe du 
 Anna Kisseleva, joueuse de volley-ball russe
 
 Evgueni Kisseliov, journaliste russe
 Maria Kisseleva, nageuse synchronisée russe
 Natalia Kisseliova ou Kisseleva, joueuse d'échecs ukrainienne puis allemande
 Nikolaï Kisseliov, skieur soviétique, spécialiste du combiné nordique
 Oleg Kisseliov, metteur en scène russe
 Oleg Kisselev, handballeur russe
 Olga Kisseleva, artiste russe, pionnier de l'art numérique
 Paul Kisseleff, général, ministre et diplomate de l'Empire russe
 Vladimir Kisseliov, athlète soviétique, spécialiste du lancer du poids

Patronyme russe